Bartholomeus Spranger van den Schilde (1546-1611), malarz niderlandzki, przedstawiciel manieryzmu
 Eduard Spranger (1882-1963), niemiecki teoretyk, filozof, pedagog, i psycholog